Wienberg steht für:

 Wienberg, Berg in Oldenburg in Holstein, Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein

Wienberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Wienberg (* 1959), deutscher Rechtsanwalt in Barcelona
 Christian Heldbo Wienberg (* 1991), dänischer Schauspieler